Brandon Nolan (né le  à Saint Catharines dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste de centre.

Il est le fils de Ted Nolan et le frère de Jordan Nolan.

Biographie

Statistiques

En club 

|-
| 2000-2001||Generals d'Oshawa ||LHO ||52||15||23||38||21||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2001-2002||Generals d'Oshawa ||LHO ||57||30||28||58||78||5||2||4||6||4
|-
| 2002-2003||Generals d'Oshawa ||LHO ||68||36||52||88||57||13||10||7||17||4
|-
| 2003-2004||Moose du Manitoba ||LAH ||48||7||10||17||18||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2003-2004||Inferno de Columbia ||ECHL||19||5||10||15||38||3||0||1||1||17
|-
| 2004-2005||Moose du Manitoba ||LAH ||48||4||8||12||16||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006||Moose du Manitoba ||LAH ||18||3||8||11||10||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006||Inferno de Columbia ||ECHL||43||20||31||51||94||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007||Växjö Lakers ||Allsvenskan ||19||6||10||16||44||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||40||9||13||22||59||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008||River Rats d'Albany ||LAH||48||22||26||48||72||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008||Hurricanes de la Caroline ||LNH ||6||0||1||1||0||- ||- ||- ||- ||-

|6||0||1||1||0||-||-||-||-||-

Trophées et honneurs personnels 
2002-2003 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la LHO.

Références 

Naissance en juillet 1983
Naissance à Saint Catharines
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur de l'Inferno de Columbia
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Personnalité des Premières nations liée au sport